«Sucker for Pain» () — песня, записанная американскими рэперами Lil Wayne, Wiz Khalifa, Logic, Ty Dolla Sign и группами Imagine Dragons и X Ambassadors, вошедшая в саундтрек фильма «Отряд самоубийц». Сингл был издан 24 июня 2016 года лейблами Atlantic Records и Warner Bros. Records. В тот же день вышел видеоклип к песне, использующий кадры из фильма «Отряд самоубийц».

Положительный отзыв о песне вышел в музыкальном издании Rolling Stone, где композиция была названа «цепляющей» и особо была отмечена работа Лил Уэйна. Позитивную рецензию опубликовало также издание USA Today.

К сентябрю 2016 года было продано около 355 тысяч копий сингла В США.

Позиции в чартах

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 2016 года
Песни из кинофильмов
Песни Лила Уэйна
Песни Уиз Халифа
Песни Imagine Dragons
Песни Logic
Песни Ty Dolla Sign
Отряд самоубийц (серия фильмов)
Музыка Расширенной вселенной DC